Forkortelsen VEB kan betyde:

 Venezuelansk Bolivar – en valuta
 Volkseigener Betrieb – en østtysk selskabsform